

Musica
 Ace of Spades – album dei Motörhead del 1980
 Ace of Spades – singolo dei Motörhead del 1980
 Ace of Spades (live) – singolo dei Motörhead in versione live del 1988
 Ace of Spades – singolo di Link Wray del 1965

Altro
 Ace of spades – asso di picche in inglese (carta da gioco)
 Ace of Spades – film sudafricano del 1984 diretto da Japie Van der Merwe
 Asso di Picche (Ace of Spades) – nome di cinque diversi personaggi dei fumetti DC Comics
 Ace of Spades – videogioco del 2012

Pagine correlate 
 The Ace of Spades